Osoby:
 Ferenc Kossuth – węgierski polityk i inżynier
 Lajos Kossuth – węgierski bohater narodowy, przywódca rewolucji
 Stefan Kossuth – polski inżynier i działacz społeczny

USA:
 Kossuth – wieś w stanie Missisipi, w hrabstwie Alcorn
 Kossuth – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc
 Kossuth (ang. Kossuth Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc
 hrabstwo Kossuth (ang. Kossuth County) – w stanie Iowa

Inne:
 Kossuth Rádió – jedna z trzech państwowych stacji radiowych na Węgrzech